I. Europske igre održane su od 12. do 28. lipnja 2015. u Bakuu, Azerbajdžan. Igre su zamišljene i regulirane od strane europskih olimpijskih odbora. Riječ je o kontinentalnom spektaklu kao što su npr. Azijske igre. Osnivanje ovog natjecanja službeno je potvrđeno 8. prosinca 2012. na 41. Generalnoj skupštini europskih olimpijskih odbora u Rimu. Sudjelovalo je 50 država, 5 898 športaša.

Na igrama je broncu u kategoriji do 57 kg 25. lipnja 2015. godine osvojila džudašica Nora Gjakova, što je prvo odličje za Kosovo na međunarodnom višešportskom natjecanju.

Natjecateljske zemlje 

 Albanija, Andora, Armenija, Austrija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Gruzija, Hrvatska (detaljnije), Irska, Island, Italija, Izrael, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Moldova, Monako, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, San Marino, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina, Velika Britanija

Športovi 

 badminton
 biciklizam
 džudo
 gimnastika
 hrvanje
 kanu
 karate
 košarka
 basket 3 na 3
 mačevanje
 nogomet
 nogomet na pijesku
 odbojka
 stolni tenis
 streličarstvo
 streljaštvo
 taekwondo
 triatlon
 vodeni športovi
 plivanje
 sinkronizirano plivanje
 skokovi u vodu
 vaterpolo (detaljnije)

Odličja 

Nastup su bez odličja okončale Albanija, Andora, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Luksemburg, Malta i Monako.

Izvori 

Europske igre
Međunarodna športska natjecanja u Azerbajdžanu